Püll ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Püll (1927–2019), deutscher Politiker (CDU) und ehemaliger Landtagsabgeordneter 
 Theo Püll (* 1936), deutscher Leichtathlet